Le mot visa peut avoir plusieurs significations :

Droit 
 un visa est un document nécessaire pour entrer dans certains pays ;
 en rédaction, un visa est une référence à un texte juridique, d'où l'expression « Au visa de l'article ... » ou « VU la Loi YYYY-ZZZZ ».

Banque 
 Visa est une société de carte de crédit :
 Une carte Visa est une carte de paiement émise par la société Visa

Finances 
 Opération du visa : en France, inventaire des créanciers de l’État à partir de 1715 sous la Régence.
 Commission du visa : en France, organisme chargé entre 1721 et 1726 d'apurer les créances liées au Système de Law.

Industries 
 Virtual Instrument Software Architecture est une interface de programmation d'entrée/sortie utilisée dans le monde industriel de l'instrumentation afin de contrôler des appareils de mesure à l'aide d'un ordinateur.
 la Citroën Visa est une voiture qui a été produite entre 1978 et 1988.
 la Mission visa est, en France, une des phases d'un contrat de maîtrise d'œuvre selon la loi MOP, concernant le contrôle de la conformité des études d'exécution.

Monde du cinéma 
 Un visa d'exploitation est délivré aux films qui sortent en France par la Commission de classification des œuvres cinématographiques.
 Visa (La Dictée), un film tunisien réalisé par Ibrahim Letaïef.
 Visa étudiant, un film documentaire.

Références